Kunerth ist der Familienname folgender Personen:

 Diether Kunerth (* 1940), deutscher zeitgenössischer Künstler
 Walter Kunerth (* 1940), deutscher Maschinenbauingenieur, Manager und Hochschullehrer